Annanluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Annanluoto (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Annanluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar